Бахмацька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Литві в XIX— першій чверті XX століття:
 Бахмацька волость — Новоолександрівського повіту Ковенської губернії;
 Бахмацька волость — Конотопського повіту Чернігівської губернії.